Фекей () — село в Румунії, у повіті Долж. Адміністративно підпорядковується місту Крайова.
 Фекей () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Окнеле-Марі.